Freaky Friday se puede referir a:

Freaky Friday, un libro para niños de 1972, escrito por Mary Rodgers;
Freaky Friday (película de 1976), protagonizada por Jodie Foster y Barbara Harris;
Freaky Friday (película de 1995), protagonizada por Gaby Hoffmann y Shelley Long;
Freaky Friday (película de 2003), protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis;
Freaky Friday canción del grupo musical danés Aqua.
Freaky Friday (película de 2018), película original Disney Channel.